Gąski ist der Name von zehn Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Gąski (Olecko), Dorf im Powiat Olecki (Herzogskirchen, Kreis Treuburg, Ostpreußen)
 Gąski (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki (Gensken, Kreis Osterode, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Gąski (Gniewkowo), Dorf im Powiat Inowrocławski
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Gąski (Wola Krzysztoporska), Dorf im Powiat Piotrkowski
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Gąski (Ciechanów), Dorf im Powiat Ciechanowski
 Gąski (Lelis), Dorf im Powiat Ostrołęcki
 Gąski (Tarczyn), Dorf im Powiat Piaseczyński
 Gąski (Warka), Dorf im Powiat Grójecki
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Gąski (Barwice), Dorf im Powiat Szczecinecki (Altmühl, Kreis Neustettin, Pommern)
 Gąski (Mielno), Dorf im Powiat Koszaliński (Funkenhagen, Kreis Köslin, Pommern)